Ниже представлен список избранных картин швейцарского художника Арнольда Бёклина.

Бёклин, Арнольд